Volvo Bussar AB — подразделение концерна Volvo, один из крупнейших мировых производителей шасси для автобусов, которые поставляет многочисленным кузовным фирмам в разные страны мира. Volvo также является производителем полнокомплектных автобусов под собственной маркой. Филиалы Volvo Bussar имеются в 15 странах, а продукция продаётся в более чем 50 странах.

Автобусные шасси Volvo 
 1950-е: B627
 1950-е-1960-е: B615/B616/B617
 1950-е-1960-е: B635/B638
 1950-е-1960-е: B705
 1950-е-1960-е: B725/B727
 1951—1963: B655 (двигатель в середине)/B656/B657/B658
 1960-е: B715
 1963—1965: B755
 1960-е-1980-е: B57 & BB57
 1965—1982: B58
 1970—1980: B59
 1973—1985: Ailsa B55
 1978—2001: B10M/B10MA/B10MD (двухэтажный городской автобус на шасси B10MD, выпускался с 1982 по 1993, под именем Citybus)
 1970-е-1991: B10R
 1980-е: C10M
 1990—2002: B10B
 1991—1998: B6/B6LE
 1992—2000: Olympian (модифицированный Leyland Olympian)
 1992—2004: B10BLE
 1993—2000-е: B10L/B10LA
 1997—2006?: B7L/B7LA
 1998—2002: B6BLE
 1998—2004: Super Olympian (также известен как B10TL)
 1999—2006: B7TL
 1991-2011: B12/B12R
 1997-2019: B7R
 1997-: B12B
 1999-: B12M/B12MA (двойная сочленённая версия с 2002)
 2000-: B7RLE
 2001-: Volvo B12BLE/B12BLEA (сочленённая версия с 2005)
 2002-: B9TL
 2002-: B9S Articulated/B9 SALF Articulated (двойная сочленённая версия с 2006)
 2003-: B9R
 2005-: B9L/B9LA
 2008?-: B5L Hybrid (гибридный электродвигатель)
 2009?-: B13R

Модельный ряд автобусов Volvo 
Автобусы, продающиеся под маркой Volvo, на самом деле являются продуктом сторонних кузовных фирм (таких как Säffle Karosseri AB, Carrus Oy, Drögmöller, и пр.), заводы которых в разное время купила компания Volvo.

Приобретённые компании 
 Volvo Bussar Säffle AB, (до 1981 Säffle Karosseri AB, автобусы Säffle, Швеция).
 Volvo Austria GmbH, (Steyr Bus GmbH, автобусы Steyr, Австрия).
 Volvo Busse Industries (Deutschland) GmbH (1994—2005), (Drögmöller Karosserien GmbH & Co. KG, Heilbronn, автобусы Drögmöller, Германия).
 Volvo Bus Finland OY (1998—2008), (Carrus OY, автобусы Carrus. С 2008 Carrus Delta Oy, автобусы Volvo 9700, Финляндия).

Серия 7000 
В 1999 году были выпущены первые образцы низкорамного городского автобуса Volvo 7000 c 49-местным кузовом шириной 2550 мм из нержавеющей стали. Он оборудован 215-сильным 7-литровым мотором D7С, механической 5-ступенчатой трансмиссией ZF, тормозом-замедлителем, АБС и ASR.
 Volvo 7700
 Volvo 7700A

Серия 8000 
 Volvo 8700-10,8 m
 Volvo 8700-12,0 m
 Volvo 8700-14,0 m
 Volvo 8700LE-12,0 m Low Entry
 Volvo 8700LE-14,5 m Low Entry

Серия 9000 
 Volvo 9700
 Volvo 9900-12,0 m
 Volvo 9900-12,8 m
 Volvo 9900-13,7 m

Старые модели автобусов Volvo 
 Volvo B12-500 (кузов Drögmöller EuroPullman)
 Volvo B12-600 (кузов Drögmöller EuroComet)
 Volvo B10-400 (кузов Carrus Vega)

Фотогалерея

См. также 
 Автобусы Scania

Литература 
Учебное пособие для владельцев автобусов VOLVO B10M, издательство Терция

Ссылки 
 Официальный сайт

Volvo
Volvo
Производители автобусов Швеции
Производители троллейбусов Швеции
Производители троллейбусов по алфавиту